Reliance Industries, «Релаенс индастрис» — индийская компания, крупнейший холдинг страны. Штаб-квартира компании расположена в Нави Мумбаи, городе-спутнике Мумбаи. Reliance владеет предприятиями, занимающимися энергетикой, нефтехимией, текстилем, природными ресурсами, розничной торговлей и телекоммуникациями по всей Индии. Reliance является одной из самых прибыльных компаний во всей Индии и имеет одну из самых высоких рыночных капитализаций в стране. Reliance является крупнейшей негосударственной компанией Индии.

В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год заняла 53-е место (102-е по размеру выручки, 122-е по чистой прибыли, 218-е по активам и 39-е по рыночной капитализации).

Компания Reliance продолжает оставаться крупнейшим экспортером Индии, на её долю приходится 8 % общего экспорта товаров Индии, а продукция компании поставляется на рынке 108 стран в мире. На долю Reliance приходится почти 5 % от общего дохода правительства Индии от таможенных и акцизных сборов

История 
В 1958 году Дхирубхаем Амбани основал Reliance Commercial Corporation, занимавшуюся торговлей специями и полиэстерным волокном. В 1966 году он открыл текстильную фабрику и создал на её основе компанию Reliance Textiles and Engineers. Из-за проблем с получением кредитов в национализированных индийских банках для получения средств на расширение бизнеса в 1977 году акции компании были размещены на бирже. Деятельность компании была расширена на смежные отрасли, и в 1985 году её название было изменено на Reliance Industries Ltd. В начале 1990-х годов компания вышла на рынок нефтепродуктов после ввода в эксплуатацию Хазирского нефтеперерабатывающего завода (штат Гуджарат). В 1995—1996 гг компания вышла на рынок телекоммуникационных услуг, создав совместное предприятие с американской компанией . В 1999 году в эксплуатацию вводится нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре, ставший крупнейшим НПЗ в мире.

В 2001 году Reliance Industries Ltd. и Reliance Petroleum Ltd. стали двумя крупнейшими компаниями Индии по всем основным финансовым параметрам. В 2001—2002 годах Reliance Petroleum была объединена с Reliance Industries.

В 2002 году компания Reliance объявила об открытии крупнейшего в Индии месторождения газа (в бассейне Кришна Годавари у берегов штата Андхра-Прадеш). Объём природного газа нового месторождения превышал 200 млрд м³, добыча началась в 2009 году.

В 2002-03 годах RIL приобрела контрольный пакет акций индийской Petrochemicals Corporation Ltd. (IPCL), второй по величине индийской нефтехимической компании у правительства Индии. Позже, в 2008 году, IPCL была объединена с RIL. В 2005 году был куплен крупнейший в Европе производитель полиэстера Trevira GmbH (Германия).

После смерти в 2002 году основателя компании между его наследниками-сыновьями возник конфликт. В 2006 году империя Дхирубхая Амбани была разделена между ними: младшему Анилу Амбани достался медиа-бизнес, телекоммуникации, энергетика и финансы, выделенные в компанию Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, а старшему Мукешу Амбани — нефтегазовый сектор, нефтехимия и текстильное производство, которые были объединены в холдинг Reliance Industries.

В 2006 году Reliance вышла на рынок розничной торговли в Индии с запуском формата розничного магазина под торговой маркой «Reliance Fresh». К концу 2008 года розничная сеть Reliance насчитывала около 600 магазинов в 57 городах Индии. В конце 2000-х годов Reliance Industries направила крупные инвестиции в создание всеиндийской розничной торговой сети Reliance Retail. В 2007 году был куплен контрольный пакет акций Gulf Africa Petroleum Corporation (импорт и торговля нефтепродуктами в Танзании, Кении и Уганде); в 2017 году пакет был продан TotalEnergies.

В ноябре 2009 года стало известно, что Reliance Industries сделала предложение о покупке контрольного пакета акций принадлежавшей Леонарду Блаватнику обанкротившейся химической компании LyondellBasell. Индийская компания, по информации Financial Times, предлагала за контролирующую долю в компании около $10 млрд. Сделка не состоялась.

В 2010 году Reliance вышла на рынок услуг широкополосной связи, купив Infotel Broadband Services Limited, на то время единственного оператора в Индии с сетью 4G.

В феврале 2011 года британская BP объявила о покупке у Reliance Industries 30-процентной доли в 23 углеводородных блоках на шельфе Бенгальского залива за $7,2 млрд и создании совместного предприятия по торговле природным газом в Индии.

В 2017 году RIL создала совместное предприятие с российской компанией СИБУР по производству бутилкаучука на заводе в Джамнагаре, штат Гуджарат, который был введен в эксплуатацию в 2018 году.

В 2017 году была куплена компания Kemrock Industries & Exports, производитель композитных материалов со штаб-квартирой в Вадодаре.

Собственники и руководство 
Основным владельцем компании (около 40 % акций) является Мукеш Амбани, сын Дхирубхая Амбани, самый богатый человек Индии и десятый в мире (по версии журнала Forbes на 2022 год).

Председатель совета директоров компании и управляющий директор — Мукеш Амбани.

Деятельность 
Основной бизнес компании сконцентрирован в области добычи нефти и газа, а также нефтепереработки (ей принадлежит крупный нефтеперерабатывающий комплекс в Джамнагаре, штат Гуджарат) — этими отраслями занимается дочерняя компания Reliance Petroleum. Помимо этого Reliance Industries владеет крупными нефтехимическими мощностями, а также заметной на индийском рынке розничной сетью (по торговле продуктами, электроникой и мн. др.).

Основные подразделения по состоянию на март 2022 года:
 Oil to Chemicals — нефтепереработка и нефтехимия, 19,3 млн тонн продукции, включая нефтепродукты и полиэстер; также сюда относится Jio-bp (совместное предприятие с BP, сеть зарядных станций для электромобилей); выручка 5 трлн рупий ($66,1 млрд).
 Reliance Retail — розничная торговля электроникой, одеждой, бакалеей (JioMart) и лекарствами, более 15 тыс. магазинов и аптек, выручка 2 трлн рупий ($26,3 млрд).
 Jio Platforms — телекоммуникационные услуги; 410,2 млн абонентов мобильной связи, крупнейший оператор волоконно-оптических сетей в Индии (6 млн домов), выручка 958 млрд рупий ($12,6 млрд).
 Oil and Gas — добыча нефти и газа; выручка 749 млрд рупий ($9,7 млрд).
 Media Business — телеканалалы и потоковое видео, выручка 683 млрд рупий.

Дочерние компании 
 Reliance Petroleum
 Reliance Life Sciences
 Reliance Industrial Infrastructure Limited
 Reliance Institute of Life Sciences
 Reliance Solar Limited
 Reliance Logistics
 Reliance Clinical Research Services
 Relicord

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Компании Индии
Холдинги